Alegría kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Alegría (ö),

Spanien 

 Dulantzi / Alegría, kommun, Baskien, Araba / Álava, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar